Lady est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Art 
 Lady K, graffeuse française ;
 Lady Pink, street artiste américaine ;

Titre nobiliaire 
 Lady est un titre nobiliaire anglo-saxon.
 Lady Di, diminutif de Diana Spencer, épouse défunte de Charles, prince de Galles.

Littérature 
 Lady, roman de Thomas Tryon alias Tom Tryon (1974) ;
 Lady L., roman de Romain Gary ;
 , personnage de fiction créé par David Herbert Lawrence.

Musique

Artistes 
 Lady Gaga, chanteuse pop ;
 Lady Laistee, rappeuse française ;
Lady, un projet dance du début des années 2000, représenté par la chanteuse Tania Dixon.

Albums 
 Lady, un album du groupe de rock progressif allemand, Jane.

Chansons 

 , single de Jack Jones sorti en  ;
 , single de Dennis Wilson sorti le  ;
 , chanson de Styx présente sur l'album  sorti en .
 , chanson de Kenny Rogers présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de D'Angelo présente sur l'album  sorti le  ;
 Lady (Hear Me Tonight), chanson du groupe de french touch Modjo sortie en 2000 ;
 , chanson de Lenny Kravitz présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 
 , titre original de Sa vie, film américain de Frank Borzage sorti en 1925 ;
 , film français de Luc Besson sorti en 2011, retraçant la vie de Aung San Suu Kyi en Birmanie ;
 Steph Lady, scénariste américain ;
 Lady L., film franco-italien réalisé par Peter Ustinov sorti en 1965.

Presse 
 , titre du magazine féminin britannique le plus ancien, fondé en 1885.

 , comics créé par Joe Benitez en 2010 chez Aspen Comics/Image Comics, en France chez Glenat.

Toponyme 
 Lady (Podlachie), village polonais de la voïvodie de Podlachie.

Voir aussi